Ливанская премьер-лига 2012/2013  — 65-й сезон чемпионата Ливана по футболу. Всего в чемпионате приняло участие 12 команд, клуб «Сафа» смог защитить прошлогодний титул чемпиона. Сезон начался 28 сентября 2012 года и закончился 16 июня 2013 года, таким образом он длился дольше чем обычно из-за участия национальной сборной в отборочном турнире к Чемпионату мира 2014 года.

Клубы-участники 
«Аль-Мабарра» и «Аль-Ахли Саида» вылетели из премьер-лиги по итогам сезона 2011/2012, заняв последние 2 места. Их заменили клубы из 1-й лиги: «Шабаб Аль-Газие» и «Аль-Эгтмаэй».

Турнирная таблица

Результаты матчей

Пояснения к таблице

Ссылки 
 Чемпионат Ливана 2012/2013 на www.rsssf.com 

Футбол в Ливане